Ахме́рово () — название населённых пунктов в России:

 Ахмерово — село в Ишимбайском районе Башкортостана, относится к Ишеевскому сельсовету.
 Ахмерово — село в Новосергиевском районе Оренбургской области
 Ахмерово — деревня в Аургазинском районе Башкортостана
 Ахмерово — деревня в Баймакском районе Башкортостана
 Ахмерово — деревня в Бакалинском районе Башкортостана
 Ахмерово — деревня в Белорецком районе Башкортостана

Происхождение названия 
Топоним  от антропонима  () (Словарь топонимов Башкирской АССР, С.179)

Примечания